Абдухали́к Кари́мович Кари́мов (; 20 мая 1923, Джизак — 23 марта 1994, Ташкент) — советский партийный и государственный деятель, депутат Совета Национальностей от Денауского избирательного округа № 112 Узбекской ССР. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1923 году, узбек, член КПСС с 1946 года, образование высшее — окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт.
С 1941 года учитель. В 1942-1946 годах служил в Советской Армии. Участник Великой Отечественной войны. С 1946 года учитель, первый секретарь райкома комсомола, председатель райисполкома. С 1954 года первый секретарь райкома партии, директор областного треста совхозов, начальник районного производственного управления сельского хозяйства. С 1965 года первый секретарь райкома партии. С 1967 года первый заместитель Министра сельского хозяйства Узбекской ССР. С 1968 года секретарь Самаркандского обкома партии. С 1977 года первый секретарь Сурхандарьинского обкома Компартии Узбекистана. С августа 1985 года на пенсии.

Член комиссии по здравоохранению  и социальному обеспечению Совета Национальностей.

Избирался депутатом Совета Национальностей Верховного Совета СССР 10-11 созывов (1979-1989) от Узбекской ССР.

Семья, личная жизнь 
Каримов Абдухалик Каримович родился 20 мая 1923 года в кишлаке Гадой (Гулистон), недалеко от района Галлаорол Джизакской области. Учился в местной школе. Окончив школу, работал учителем. В 1942 году он добровольно отправился  на войну. В 1946 году он возвращается домой. Женился на дочери Мусурмонкула Саломат. Редким воспитательным талантом обладает Саломат Каримова. Приветливая, ровная, всегда аккуратная, организованная, бережливая и скромная. В доме Каримовых всегда царили согласие и любовь. Абдухалик Каримов был образцовым семьянином, горячо любящим мужем  и отцом. В семье было пятеро детей. Бурхон, Дилбар, Гулнора, Абдукодир, Абдулла. Родители старались дать им разностороннее образование, воспитывали их честным, трудолюбивым.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (05.03.1982)
 3 ордена Ленина (11.01.1957; 25.12.1976; 05.03.1982)
 орден Октябрьской Революции (04.03.1980)
 орден Отечественной войны II степени (11.03.1985)
 3 ордена Трудового Красного Знамени (01.03.1965; 27.08.1971; 10.12.1973)
 медали

Ссылки 
 
 Каримов, Абдухалик Каримович - Герой Социалистического Труда, фото.
 Каримов, Абдухалик Каримович, Вокруг семьи, фото

Выпускники Самаркандского института ветеринарной медицины
Первые секретари Сурхандарьинского обкома КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР
Члены ЦК КПСС
Писатели СССР
Хлопковое (Узбекское) дело
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Узбекской ССР
Первые секретари районных комитетов КП Узбекистана
Депутаты Совета Национальностей 10-го созыва
Первые секретари районных комитетов ЛКСМ Узбекистана
Председатели районных исполкомов Узбекской ССР‎
Секретари Самаркандского обкома КП Узбекистана
Члены Комиссии по здравоохранению и социальному обеспечению Совета Национальностей
Делегаты XXVI съезда КПСС